Hubert Charles peut désigner :
 Hubert Charles (1793-1882), un politicien suisse ;
 Hubert Charles, un magistrat monégasque.